Reschiglian ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Reschiglian (1875–1949), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Vincenzo Reschiglian (1874–1955), italienischer Opernsänger (Bariton)